Herbord, někdy také Herbort, může být:

 Herbord († 1168) – německý mnich a autor životopisu bamberského biskupa Otty I. z Bamberku
 Herbord z Fulmu, později psaný z Fulštejna († asi 1288) – moravský šlechtic a zakladatel rodu Fulštejnů
 Herbord, též Eberhard († 1270) – pražský kanovník a později litoměřický probošt, syn předešlého
 Herbord z Fulštejna – děkan a později probošt olomoucké kapituly, synovec předešlého
 Herbord († 1275) – biskup lavantský a později světící biskup vratislavský